peut désigner :

 , un jeu vidéo sorti en 1986, développé par l'entreprise japonaise Tatsumi et édité par ce dernier au Japon et  en Amérique du Nord, sur borne d'arcade, PC, et Atari ST ;
  en Amérique du Nord, intitulé  dans le reste du monde, un jeu vidéo sorti en 1993 sur Super Nintendo ;
 Technologie , une technologie incluse dans la cartouche du jeu  sorti en 1994 sur , qui permet d'insérer une seconde cartouche et d'associer un autre jeu de la franchise pour y jouer avec le personnage Knuckles, à l'origine avec le jeu Sonic 3 pour pouvoir jouer au jeu dans son intégralité tel qu'il devait l'être lorsqu'il était en développement ;
 , un jeu vidéo de type simulateur de vol de combat développé par le studio russe  associé à , et édité par  en Europe et 1C Company en Russie en 2003.
 , un jouet, un pistolet laser conçu par Sega en 1992.